Montrose – miasto w Szkocji
 książę Montrose – szkocki tytuł szlachecki

Miejscowości w USA:
 Montrose – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Montrose – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Montrose
 Montrose – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Laurens
 Montrose – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Montrose – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Montrose – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Montrose – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Montrose – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Jasper
 Montrose – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Montrose – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Montrose – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Montrose – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Montrose – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henrico
 Montrose – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph
 Montrose – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Montrose (ang. Montrose Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Montrose (ang. Montrose Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Montrose (ang. Montrose Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Montrose (ang. Montrose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Montrose (ang. Montrose Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Montrose (ang. Montrose Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Montrose (ang. Montrose County) – w stanie Kolorado

Biografie:
 Ronnie Montrose – amerykański gitarzysta

Inne:
 Montrose – amerykańska grupa muzyczna